Бергхајм може бити:

 Бергхајм (Француска), насељено место у Француској у региону Алзас, у департману Горња Рајна.
 Бергхајм (Горња Баварска), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Нојбург-Шробенхаузен.
 Бергхајм (Северна Рајна-Вестфалија), општина и град у њемачкој савезној држави Северна Рајна-Вестфалија у округу Рајн-Ерфт.